Цебьюга — название рек:
 Цебьюга (Цеблюга) — река в Лешуконском районе Архангельской области, правый приток Мезени.
 Цебьюга (Чебьюга, Чеблюга) — река в Лешуконском районе Архангельской области, левый приток Мезени.

См. также 
 Северная Цебьюга — река в России, приток Вашки
 Южная Цебьюга— река в России, приток Вашки